Owodniowce (Amniota) – klad obejmujący kręgowce, mające zdolność rozwoju zarodkowego na lądzie (gady, ptaki i ssaki). Uzyskały ją dzięki wytworzeniu błon płodowych, które tworzą środowisko dla właściwego rozwoju zarodka.

W kladystyce przedstawiane są jako część grupy czworonogich obejmującą zauropsydy i synapsydy, które rozdzieliły się od siebie w karbonie.

Kladogram owodniowców według Tree of Life Web Project:

W powyższym układzie nie ma wyodrębnionych zauropsydów, kwalifikując zarówno anapsydy, jak i diapsydy (w tym ptaki) w grupie gadów.

Klasyfikacja 
Według jednej z teorii współczesne owodniowce dzielą się na następujące klady:
 owodniowce
 synapsydy (ssaki)
 zauropsydy
 anapsydy (żółwie)
 diapsydy
 lepidozaury
 gady ryjogłowe (hatteria)
 łuskonośne (jaszczurki i węże)
 archozaury
 krokodyle
 dinozaury (ptaki)

Według nowszej teorii żółwie są diapsydami, które wtórnie straciły otwory skroniowe. Jeżeli ta teoria jest słuszna, to nie wiadomo, czy żółwie są bliższe gadom naczelnym (archozaurom), czy lepidozaurom.
 owodniowce
 synapsydy (ssaki)
 zauropsydy (diapsydy)
 żółwie
 lepidozaury
 gady ryjogłowe (hatteria)
 łuskonośne (jaszczurki i węże)
 archozaury
 krokodyle
 dinozaury (ptaki)

Zobacz też 
 bezowodniowce
 owodnia

Przypisy 

Czworonogi